Лабасти́д-Габо́с (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Кармо-2 Валле-дю-Серу. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81114.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 540 км к югу от Парижа, в 75 км северо-восточнее Тулузы, в 13 км к северу от Альби.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 449 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 255 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 189 были экономически активными, 66 — неактивными (показатель активности — 74,1 %, в 1999 году было 66,8 %). Из 189 активных работали 177 человек (96 мужчин и 81 женщина), безработных было 12 (5 мужчин и 7 женщин). Среди 66 неактивных 24 человека были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн